

Miejscowości i jednostki administracyjne

Belgia 
 Hoboken – dzielnica Antwerpii

Stany Zjednoczone 
 Hoboken – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Brantley
 Hoboken – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Hudson
 Hoboken – obszar niemunicypalny w stanie Alabama, w hrabstwie Marengo

Fikcyjne 
 Hoboken – dzielnica fikcyjnego miasta Lost Heaven w grze komputerowej Mafia

Osoby 
 Anthony van Hoboken (1887–1983) – holenderski muzykolog
 Eva van Hoboken (1905–1987) – niemiecka pisarka, od 1933 roku żona Anthony’ego van Hobokena

Kinematografia 
 Hoboken Hollow – amerykański film z 2005 roku

Inne 
 Hoboken-Verzeichnis – katalog dzieł Josepha Haydna opracowany przez Anthony’ego van Hobokena